26-й Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 10 по 13 июля 2014 года в Бранденбурге (Германия).

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Каноэ

Байдарка

Медальный зачёт 

|-
|1||align=left|||8||5||0||13
|-
|2||align=left|||6||3||2||11
|-
|3||align=left|||4||2||2||8
|-
|4||align=left|||3||3||7||13
|-
|5||align=left|||2||0||1||3
|-
|6||align=left|||1||0||5||6
|-
|7||align=left|||1||0||2||3
|-
|8||align=left|||1||0||1||2
|-
|9||align=left|||0||3||0||3
|-
|10||align=left|||0||2||1||3
|-
|11||align=left|||0||2||0||2
|-
|rowspan=4|12||align=left|||0||1||1||2
|-
|align=left|||0||1||1||2
|-
|align=left|||0||1||1||2
|-
|align=left|||0||1||1||2
|-
|rowspan=2|16||align=left|||0||1||0||1
|-
|align=left|||0||1||0||1
|-
|18||align=left|||0||0||1||1
|-
!colspan=2| Итого || 26 || 26 || 26 || 78
|}

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2014 года

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
Спорт в Германии в 2014 году
гребля на байдарках
Чемпионаты Европы в Германии
Июль 2014 года
Спортивные соревнования в Бранденбурге